I Decided – singolo di Solange del 2008
I Decided – album di Big Sean del 2017